Tramonte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Tramonti, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Tramonte (ort i Italien), Veneto, Provincia di Padova, 

Robotskapade Italienförgreningar